«Здесь нет зла» () — иранский драматический фильм 2020 года режиссёра Мохаммада Расулофа. Фильм был удостоен «Золотого медведя» на 70-м Берлинском кинофестивале. Фильм рассказывает четыре истории смертной казни в Иране. Расулоф пояснил, что фильм о «людях, которые берут ответственность» за свои поступки и что каждая история «основана на его собственном опыте».

В ролях 
 Эхсан Мирхоссейни — Хешмат
 Шагхайегх Шориан — Разих
 Кавех Ахангар — Пуя
 Алиреза Зарепараст — Хасан
 Салар Камсех — Салар
 Кавех Эбрахим — Амир
 Пуя Мехри — Али
 Дарья Мохбеди — Таминех
 Махтаб Сервати — Нана
 Мохаммад Вализадеган — Джавад
 Мохаммад Седдигхимехр — Бахрам
 Джил Шахи — Заман
 Баран Расулоф — Дарья

Примечания 

Фильмы Ирана 2020 года
Фильмы-драмы Ирана
Фильмы — лауреаты премии «Золотой медведь»
Фильмы Чехии 2020 года
Фильмы Германии 2020 года
Смертная казнь в культуре и искусстве